Янис Порзингис (; ) — латвийский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. Завершил карьеру в 2014 году.

Карьера 
Принял участие в нескольких матчах сборной Латвии.

Младший брат Яниса — Кристапс Порзингис, также является профессиональным баскетболистом.

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Eurobasket.com 

Баскетболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по баскетболу
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Лиепаяс Лаувас»
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Шопрон»
Игроки БК «Ливорно»
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Валмиера»
Игроки БК «Ваноли»